Monoblepharis är ett släkte av svampar. Monoblepharis ingår i familjen Monoblepharidaceae, ordningen Monoblepharidales, klassen Monoblepharidomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Monoblepharis